Cinema Scala (Gent) - voormalige bioscoop in Gent, België
 Cinema Scala (Modena) - voormalige bioscoop in Modena, Italië
 Cinema Scala (Maputo) - bioscoop in Maputo, Mozambique
 Cinema Scala (La Chaux-de-Fonds) - bioscoop in La Chaux-de-Fonds, Zwitserland
 Cinema Scala (Prestatyn) - bioscoop in Prestatyn, Wales
 Cinema Scala (Liverpool) - bioscoop in Liverpool, Engeland
 Cinema Scala (Brussel) - bioscoop in Brussel, België
 Cinema Scala (Leicester) - bioscoop in Leicester, Engeland
 Cinema Scala (Sheffield) - voormalig bioscoop in Sheffield, Engeland
 Cinema Scala (Langold) - voormalig bioscoop in Langold, Engeland

Zie ook
 Scala (doorverwijspagina)